

Film en televisie 
 Desire (1920), een film van George Edwardes-Hall
 Desire (1936), een film van Frank Borzage
 Desire (2000), een film van Colleen Murphy 
 Desire (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2006
 Désirée (film), een film uit 1954 van regisseur Henry Koster

Muziek

Bands en artiesten 
 Desire (duo), Nederlands soulduo
 Desire (metalband), een Portugese metalband
 Desire (synthpopband), een Canadese synthpopband

Albums 
 Desire (Bob Dylan), een album van Bob Dylan met onder andere het nummer "Hurricane"
 Desire (BZN), een album van BZN
 Desire (Dean), een album van Dean
 Desire (Toyah), een album van Toyah

Liederen 
 Desire (Andy Gibb), een lied van Andy Gibb oorspronkelijk bedoeld voor de Bee Gees
 Desire (U2), een lied van U2
 Desire (Years & Years)
 Desiree (lied), een lied van Ben Cramer

Overig 
 Desire (demogroep), een groep in de demoscene die van origine demo's maakte op de Amiga
 Desire (schip), het schip waarmee John Davis de Falklandeilanden ontdekte
 HTC Desire, een telefoon van HTC draaiend op het besturingssysteem Android

Zie ook 
 Desiré, Desirée of Desiree, vrouwelijke voornaam